Номенклатура территориальных единиц для целей статистики (, ) — стандарт территориального деления стран для статистических целей. Стандарт был разработан Европейским Союзом и детально охватывает только лишь страны Евросоюза.

Северная Македония является кандидатом на вступление в ЕС, поэтому номинально также включена в номенклатуру NUTS. Существуют три уровня номенклатуры:
 NUTS-1: MK0 Северная Македония
 NUTS-2: MK00 Северная Македония
 NUTS-3: 8 статистических регионов
 MK001 Вардарский
 MK002 Восточный
 MK003 Юго-Западный регион
 MK004 Юго-Восточный
 MK005 Пелагонийский
 MK006 Положский
 MK007 Северо-Восточный
 MK008 Скопский

Помимо действующих уровней NUTS, также есть два уровня LAU (1-й уровень — муниципалитеты, 2-й — поселения).

См. также 
 Коды ISO 3166-2 для Северной Македонии

Ссылки 
 Hierarchical list of the Nomenclature of territorial units for statistics - NUTS and the Statistical regions of Europe  
 Overview map of CC (Candidate countries) - Statistical regions at level 1 
 Macedonia - Statistical regions at level 2 
 Macedonia - Statistical regions at level 3 
 Correspondence between the regional levels and the national administrative units  
 Municipalities of Macedonia  

Списки:Северная Македония
Административное деление Северной Македонии